Abstrakcyjny typ danych (ang. abstract data type)
 Administracyjny Dokument Towarzyszący – dokument, na którego podstawie przemieszcza się wyroby akcyzowe zharmonizowane z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy